Yucheng – miasto w Chinach, w prowincji Szantung
 Yucheng – powiat w Chinach, w prowincji Henan
 Yucheng – dzielnica chińskiego miasta Ya’an, w prowincji Syczuan